Jarrell può riferirsi a:
Jarrell – città statunitense nel Texas
Michael Jarrell – compositore svizzero
Randall Jarrell – poeta e scrittore statunitense